Чубівка — село, Черкаська область, Черкаський район
 Чубівка — селище, Одеська область, Подільський район
 Чубівка — народна назва села Новогригорівка Миколаївський район Миколаївської області
 Чубівка — залізнична станція Одеської дирекції Одеської залізниці